Isakov je priimek več oseb:
 Georgij Petrovič Isakov, sovjetski general
 Ivan Stepanovič Isakov, armenski admiral flote Sovjetske zveze (sovjetske vojnre mornarice)

Ruski priimki